

Cinema 
 Four Feathers – film muto del 1915 diretto da J. Searle Dawley
 Le quattro piume (The Four Feathers) – film muto del 1921 diretto da René Plaisetty
Le quattro piume (The Four Feathers) – film del 1929 diretto da Merian C. Cooper, Lothar Mendes, Ernest B. Schoedsack
 Le quattro piume (The Four Feathers) – film del 1939 diretto da Zoltán Korda
 Le quattro piume (The Four Feathers) – film tv del 1978 diretto da Don Sharp
Le quattro piume (The Four Feathers) – film del 2002 diretto da Shekhar Kapur

Letteratura 
Le quattro piume (The Four Feathers) – romanzo di Alfred Edward Woodley Mason del 1902